Andrea Caverzan – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Diego Caverzan – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Marco Caverzan – giocatore di calcio a 5 italiano